Ewels ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ewels (* 1969), deutscher Regisseur
 Charlie Ewels (* 1996), englischer Rugby-Union-Spieler